Екатери́на Голо́вкина:
 Головкина, Екатерина Александровна (1733—1821) — графиня, крупная помещица, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины и статс-дама двора.
 Головкина, Екатерина Ивановна (1700—1791) — статс-дама, последняя представительница рода Ромодановских.